Un Wasserburg est un type de château. Ce nom est aussi porté par les localités suivantes :

Allemagne :
 Wasserburg am Inn, une ville de Haute-Bavière
 Wasserburg (Bodensee), une commune de la Souabe

France :
 Wasserbourg, une commune du Haut-Rhin